Landover ist der Name von:

Landover (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
Landover Hills, Maryland, Ort in den Vereinigten Staaten
Landover (Washington Metro), U-Bahn-Station
Magic Kingdom of Landover, Handlungsort der Bücher von Terry Brooks
World Professional Figure Skating Championships, umgangssprachlich wegen ihres langjährigen Austragungsorte als "Landover" bezeichnet